Баранкиљас има више значења:

 Баранкиљас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Баранкиљас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранкиљас, Ринкон де Баранкиљас (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранкиљас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Баранкиљас, Тепезинтла (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Баранкиљас (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Баранкиљас (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Баранкиљас, Баранкиља (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику